Китадзима () — японская фамилия. Известные носители:

 Китадзима, Косукэ (род. 1982) — японский пловец-брассист.
 Китадзима, Тору (род. 1982) — японский певец, гитарист рок-группы Ling Tosite Sigure.
 Китадзима, Хидэаки (род. 1978) — японский футболист, нападающий.
 Китадзима, Хисанори (род. 1984) — японский бегун-марафонец.

Топоним
 Китадзима — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Токусима.